Csehország
 Albrechtice, település a Karvinái járásban
 Albrechtice, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Albrechtice nad Orlicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Albrechtice nad Vltavou, település a Píseki járásban
 Albrechtice v Jizerských horách, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Město Albrechtice, település a Bruntáli járásban
 Velké Albrechtice, település a Nový Jičín-i járásban